SH, Sh eller sh kan syfta på

 .sh – toppdomän för Sankta Helena
SH – en vedertagen förkortning för Nacka Stadshus
 sh – språkkod för serbokroatiska
 sh – en kommandotolk, se Bourne shell
SH - förkortning för Södertörns högskola